Поморіє () — община у Болгарії. Входить до складу Бургаської області. Населення становить 27 658 осіб (станом на 1 лютого 2011 р.). Адміністративний центр громади — однойменне місто.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт громади Поморіє  

Общини Бургаської області